Любомира Курхайцова (, ; родилась 11 октября 1983 года, Братислава, Чехословакия) — словацкая теннисистка.

Общая информация 
Начала играть в теннис в девять лет под руководством отца — Любомира. Мать зовут Татьяна.

Любимая поверхность — грунт. В мире тенниса восхищалась игрой Штеффи Граф.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Словакии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года